Westend kan hentyde til flere steder:

 Westend, Berlin, en bydel i Berlin, Tyskland
 Westend, Frankfurt am Main, en bydel i Frankfurt am Main, Tyskland
 Wiesbaden-Westend, en bydel af Wiesbaden, Tyskland
 Westend, Espoo, en bydel af Espoo, Finland.
 Westend, Oxfordshire
 Westend, South Gloucestershire
 Westend (Vesterbro), en gade på Vesterbro, København

Se også 
 Westende, en by i Belgium